Малібу — місто в США, у штаті Каліфорнія
 Малібу — ромовмісний лікер

Див. також 
 Chevrolet Malibu — сімейство автомобілів середнього класу компанії Chevrolet
 «Рятівники Малібу» — американський телесеріал